F82 ou F-82 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Sikh (F82) un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 HMS Somerset (F82), une frégate de la classe Duke de la Royal Navy ;
 North American F-82 Twin Mustang, un avion militaire américain ;
 Victoria (F82) une frégate de la classe Santa María de l'Armada espagnole.

Médecine 
 Troubles spécifiques du développement moteur, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW M4 (F82), une automobile du constructeur allemand BMW M.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres